

Cinema 
The Sleeping Beauty – cortometraggio del 1912 diretto da Elwin Neame
The Sleeping Beauty – cortometraggio del 1913 diretto da Harry C. Mathews

Televisione 
 Il bell'addormentato (The Sleeping Beauty) – episodio della quarta stagione di The O.C.
 La bella addormentata (The Sleeping Beauty) – episodio di Nel regno delle fiabe

Altro 
 The Sleeping Beauty – romanzo di Mercedes Lackey del 2010
 The Sleeping Beauty (Live in Israel) – album dei Tiamat del 1993

Pagine correlate 
 Sleeping Beauty